Horovce ist der Name mehrerer Orte in der Slowakei:
 einer Ortschaft im Okres Púchov, siehe Horovce (Púchov)
 einer Ortschaft im Okres Michalovce, siehe Horovce (Michalovce)

Der erstgenannte Ort liegt im Trenčiansky kraj, der zweite im Košický kraj.